Роберт Гілпін — вчений Міжнародної політичної економіки і почесний професор політології і міжнародних відносин в школі державних та міжнародних відносин імені Вудро Вільсона в Прінстонському університеті.

 Гілпін (округ, Колорадо), Округ Гілпін () — округ (графство) у штаті Колорадо, США.